Cortana může znamenat:

 Cortana (gastropod), rod plžů
 Cortana (Halo), postava ve filmu Halo
 Cortana (virtuální asistentka), virtuální asistentka od společnosti Microsoft
 Cortana nebo Curtana je ceremoniální meč, jenž se používá při korunovaci britských panovníků
 Cortain nebo Curtana, meč, který ovládá Ogier Dán (Paladin Karla Velikého)
 Cortana Mall, Baton Rouge, Louisiana, USA